LZ 3 'ZI', een zeppelin
 LZ-3 (Spanje), een weg op Lanzarote